Александр Николаевич Тере́шко — российский актёр театра и кино, педагог.

Биография 
Александр Терешко родился 3 декабря 1962 года. 
В 1985 году окончил ГИТИС (мастерская А. А. Гончарова). Поступил в труппу театра имени Пушкина, и в 1989 году в театр на Малой Бронной.

Фильмография 
  — Слуга — Валерий
  — Уставшие (режиссёр Адель Аль-Хадад)
  — Волчицы (режиссёр Леонид Кулагин) 
  — Кобра (режиссёры Ольга и Владимир Басовы) 
  — «Медики» (режиссёр Евгений Соколов)
  — «Клетка» (режиссёр Сергей Белошников)
  — «Даша Васильева. Любительница частного сыска-2. Эта горькая сладкая месть», ТВ-сериал, режиссёр Олег Фесенко
  — Парижская любовь Кости Гуманкова — Буров
  — 07-й меняет курс — командир полка
  — Десантный батя — генерал Караваев
 — — Записки экспедитора Тайной канцелярии
  — Ельцин. Три дня в августе — Коржаков
  — Убить Дрозда — Тимофей
  — Учитель в законе. Возвращение — Владимир Иванович Симагин, подполковник ГУВД
  — Учитель в законе. Схватка — Владимир Иванович Симагин, полковник ГУВД

Театральные работы 
 А. Н. Островский. «Лес» — Пётр
 Л. Н. Толстой. «Анна Каренина» — Стива
 К. Марло. «Доктор Фауст» — Шут
 Н. Саймон. «Дураки» — Славич
 А. Камю. «Калигула» — Мерейя
 Ф. Ведекинд. «Лулу» — Шварц
 В. Набоков. «Король, дама, валет» — Изобретатель
 Ф. Саган. «Пианино в траве» — Луи
 Д.Шпиро. «Куриные головы» — Мальчишка
 Е. Шварц. «Голый король» — Генрих
 «Дон Жуан» — Дон Гусман
 Мольер. «Жорж Данден, или Одураченный муж» — Любен
 Иван Бунин. «Тёмные аллеи» — Адам Адамыч
 Стругацкие. Жиды города Питера — Сергей
 X.Х. А. Мильян. Цианистый калий… с молоком или без? — Энрике
 И. Губач. «Корсиканка» - Наполеон Бонапарт

Театральный педагог

Примечания 

Актёры СССР
Актёры России
Родившиеся в Москве